Vouzela - município do distrito de Viseu 
 Vouzela (freguesia) - antiga freguesia do município de Vouzela
 Vouzela e Paços de Vilharigues - freguesia do município de Vouzela

Desambiguações de topônimos